Mindt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mindt, deutscher Automobildesigner
 Dieter Mindt (* 1939), deutscher Anglist und Hochschullehrer
 Nina Simone Mindt (* 1980), deutsche Klassische Philologin